Elstal è il nome delle seguenti località:
 Elstal – frazione della città tedesca di Beelitz
 Elstal – frazione del comune tedesco di Wustermark